Agnyphantes är ett släkte av spindlar som beskrevs av Hull 1932. Agnyphantes ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Agnyphantes